Kalinko peut faire référence à :

Toponymie
en Guinée
 Kalinko, une ville dans la préfecture de Dinguiraye dans la région de Faranah
en Pologne
 Kalinko, un village de la voïvodie de Łódź